Нгави — наввание нескольких географических объектов в Индонезии:
 Нгави (район) — Район, столица района Нгави.
 Нгави — Район в Индонезия.